

Milnikek, un canton du Bas-Saint-Laurent.
Milnikek, un hameau du territoire non organisé de Routhierville.
Rivière Milnikek, un affluent de la rivière Matapédia (bassin versant de la rivière Ristigouche et de la Baie-des-Chaleurs), coulant dans la MRC La Matapédia (région du Bas-Saint-Laurent) et d'Avignon (région administrative de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine), au Québec, au Canada.
Grande Rivière Milnikek Nord, un affluent de la rivière Milnikek (versant de la rivière Matapédia, rivière Ristigouche et Baie-des-Chaleurs), coulant dans Albertville et le territoire non organisé de rivière-Vaseuse, dans la MRC de La Matapédia, au Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.

Homonymie de toponyme